Дьяконов Анатолій Олександрович (1907—1972) — генерал-лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Дьяконов Владислав Дмитрович (1928—2017) — радянський і російський організатор авіаційного виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Дьяконов Володимир Павлович (1940—2015) — радянський і російський учений в області радіотехніки і електроніки; доктор технічних наук, професор.
 Дьяконов Едуард Станіславович (2001—2022) — російський військовик, рядовий ЗС РФ. Герой Російської Федерації. Учасник вторгнення в Україну.
 Дьяконов Ігор Михайлович (1915—1999) — російський радянський сходознавець, історик Стародавнього Сходу, лінгвіст, перекладач.
 Дьяконов Микита Миколайович (1914—1944) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Дьяконов Микола Максимович (1925—1982) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Дьяконов Микола Михайлович (1911—1982) — лауреат Сталінської премії, народний артист Комі АРСР, заслужений артист РРФСР.
 Дьяконов Михайло Михайлович (1907—1954) — радянський сходознавець, археолог, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки Таджицької РСР.
 Д'яконов Станіслав Васильович (1985—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дьяконов Юрій Олександрович (1918—2010) — російський радянський письменник — прозаїк.